Parnica bzw. Párnica ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen
 Parnica (Szczecinek) (deutsch: Pankow), Ortschaft in der Gmina Szczecinek, Woiwodschaft Westpommern
 Parnica (Banie) (deutsch: Rohrsdorf), Ortschaft in der Gmina Banie, Woiwodschaft Westpommern

in der Slowakei
 Párnica, Gemeinde im Okres Dolný Kubín, Žilinský kraj

Parnica bezeichnet:
 Parnica (deutsch: Parnitz), Flussinsel in Stettin, Polen